Марипоса (, ) может означать:

 Марипоса — округ в Калифорнии, США.
 Марипоса — статистически обособленная местность, адм. центр одноимённого округа.
 Марипоса — роща секвой в нац. парке Йосемити (Калифорния, США). Названа в честь нахождения в одноимённом округе.
  — тауншип в Небраске, США.
  — тауншип в Онтарио, Канада.
  — американский океанский лайнер (в работе с 1931 по 1974 гг.)
 Марипоса — одно из ринговых имён реслера  Мелиссы Андерсон.

См. также 
  — между индейцами и шахтёрами в Калифорнии в 1850—1851 годах.
 Биосферный заповедник Марипоса-Монарка — природоохранная территория в Мексике.
 Йокуты — индейский народ, проживающий в центральной части Калифорнии; ранее был известен как марипосанцы.